Manning (Carolina del Sud), població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Sud 
 Manning (Iowa), població dels Estats Units a l'estat d'Iowa 
 Alan Manning, autor d'un dels llibres més important sobre el mercat laboral, centrant-se en els mercats perfectes i en el monopsoni 
 Chelsea Manning (1987), soldat de l'Exèrcit dels Estats Units 
 Eleanor Manning O'Connor (1884-1973), arquitecta nord-americana pionera en integrar un estudi format només per dones 
 Eli Manning (1981), quarterback de futbol americà dels Giants de Nova York 
 Paul Manning (Sutton Coldfield, West Midlands, 1974), ciclista britànic especialista en pista 
 Tina Manning, activista dels drets de l'aigua paiute-xoixon i esposa de John Trudell, un dels caps de l'American Indian Movement